Homoleptohyphes är ett släkte av dagsländor. Homoleptohyphes ingår i familjen Leptohyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Homoleptohyphes